Койры  — топоним:

Беларусь 
 Койры — деревня, Ширковский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Койры — деревня, Куропольский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Койры — деревня, Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область

См. также 
 Коир
 Койр